Vivir () — второй испаноязычный и студийный альбом испанского певца Энрике Иглесиаса, выпущен 28 января 1997 года. Альбом дебютировал в чарте Бильборда «Top Latin Albums» на первом месте 15 февраля 1997 года. 6 мая альбом был сертифицирован как платиновый альбом в США. Также альбом был номинирован на премию «Грэмми в области латиноамериканской музыки» в 1998 году, в номинацию «Лучший латиноамериканский альбом», но проиграл альбому Луиса Мигеля «Romances».

Об альбоме 
Из альбома было выпущено 6 синглов:
 «Enomorando Por Primera Vez»
 «Sólo En Ti / Only You»
 «Miente»
 «Revolucion»
 «Lluvia Cae»
 «Al Despertar».
Из них три занимали первые позиции в США.

Список композиций 
01. «Enomorando Por Primera Vez» ()
 Длительность: 4 мин. 28 с.
 Авторы: Энрике Иглесиас

02. «Al Despertar» ()
 Длительность: 4 мин. 15 с.
 Авторы: Энрике Иглесиас / Роберто Моралес

03. «LLuvia Cae» ()
 Длительность: 4 мин. 35 с.
 Авторы: Энрике Иглесиас / Рафаэль Перес—Ботия

04. «Tu Vacío» ()
 Длительность: 3 мин. 55 с.
 Авторы: Рафаэль Перес—Ботия

05. «Sólo En Ti» ()
 Длительность: 3 мин. 31 с.
 Авторы: Рафаэль Перес—Ботия

06. «Miente» ()
 Длительность: 3 мин. 36 с.
 Авторы: Чьен Гарсия—Алонсо

07. «Viviré y Moriré» ()
 Длительность: 3 мин. 54 с.
 Авторы: Энрике Иглесиас / Роберто Моралес

08. «Volveré» ()
 Длительность: 3 мин. 34 с.
 Авторы: Энрике Иглесиас / Роберто Моралес

09. «El Muro» ()
 Длительность: 4 мин. 20 с.
 Авторы: Рафаэль Перес—Ботия

10. «Revolución» ()
 Длительность: 3 мин. 50 с.
 Авторы: Марко Антонио Солис

Позиции в чартах 
Альбом дебютировал в США в чарте Billboard Top Latin Albums на первом месте 15 февраля 1997 года, обогнав альбом собственного отца Хулио Иглесиаса «Tango». На первой строчке альбом продержался 8 недель. До этого альбом Селены «Dreaming Of You» держался на первой строчке около года, но в середине апреля альбом вернулся на первое место, где продержался две недели. Через две недели альбом Иглесиаса опять возглавил чарт. Альбом продержался 15 недель без перерыва на лидирующей строчке, а также 36 недель в «десятке лучших» и 69 недель в чарте.

Участники записи 
 Вокал:Энрике Иглесиас
 Акустическая гитара: Михаэль Ландау / Стив Сакес
 Бас-гитара: Лэланд Склар
 Орган Хаммонда: Билли Прэстон
 Саксофон: Дэн Хигинс
 Тромбон: Артуро Велансо
 Клавишные: Митчел Форман / Боб Пэйнтер
 Ударные: Григ Бисонетте
 Вокал: Энрике Иглесиас
 Бэк-вокал (припев): Чайтмэн Ренета / Рон Маршал / Сара Аниндо
 Бэк-вокал: Патрисио Какстилио /Мария дель Рей / Карлос Мургиа / Кэнний о`Брэйн / Тери Вуд / Гиса Ватскэй / Брэд Кенний

Технический состав 
 Продюсеры: Рафаэль Перес-Ботия / Кристина Абарао / Энрике Иглесиас
 Инженер: Брэд Кэнний
 Ассистенты инженера: Чиф де Морис / Мик Дай / Михаэль Парнин
 PR — агенты: Кристина Абароа / Кристиан Аллен Гостц
 Микс: Мик Дай / Брэд Кэнний / Крис Лорд Элдж / Михаэль Парнин
 Звукорежиссёр: Тони де Франко
 Цифровая обработка: Антонио Олариага
 Мастеринг: Доудж Сакс
 Ответственный за выпуск: Эндрю Шипс
 Менеджеры: Мигель Анхель Куберто / Фернандо Мартинес
 Главный советник: Роберто Моралес
 Фотограф: Стив Липман
 Стилисты: Эрин Флэнджин / Моноло Рус

Примечания 

Испаноязычные альбомы Энрике Иглесиаса
Альбомы на испанском языке
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Fonovisa Records